Па́мятник Андре́ю Первозва́нному — ряд монументов в различных уголках мира:

Россия 
 Памятник Андрею Первозванному — в Абинске.
 Памятник Андрею Первозванному — в Батайске.
 Памятник Андрею Первозванному — в Коломне.
 Памятник Андрею Первозванному — в Курильске.
 Памятник Андрею Первозванному — в Севастополе.
 Памятник Андрею Первозванному — в Феодосии.
 Памятник Андрею Первозванному — в Химках.
 Памятник Андрею Первозванному — в Южно-Сахалинске.

Украина 
 Памятник Андрею Первозванному — в Запорожье.
 Памятник Андрею Первозванному — в Киеве.
 Памятник Андрею Первозванному — в Луганске.
 Памятник Андрею Первозванному — в Харькове.
 Памятник Андрею Первозванному — в Донецке.

Андрей Первозванный